Сезон 1969–1970 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 13 вересня 1969 та 19 квітня 1970 року. Став 39-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у сезоні взяли 16 команд, три найгірші з яких за результатами змагання вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який здобув свій 6-й трофей національної першості. Протягом більшої частини чемпіонату основна боротьба за «золото» точилася між майбутніми чемпіонами та клубом «Атлетик» (Більбао). На фініші змагання відрив між першим та другим місцем склав усього одне очко.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращими бомбардирами Прімери сезону 1969—70 стали відразу три футболісти — дует нападників чемпіона країни, мадридського «Атлетіко», Луїс Арагонес та Хосе Еулохіо Гарате, а також форвард мадридського «Реала» Амансіо Амаро, які записали до свого активу по 16 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
Прімера Дивізіон 1969–70 на RSSSF  
Прімера Дивізіон 1969–70 на bdfutbol.com  

1969-70
1970 у футболі
1969 у футболі